

DEBL

Teilnehmende Mannschaften 
In der ersten Bundesliga traten zehn Teams aus vier Ländern in zwei Gruppen an. Die AHC Lakers Neumarkt verzichteten auf ein neuerliches Antreten in der DEBL

Modus

Grunddurchgang 

 Gruppe West (4 Mannschaften) wird in Form einer zweifachen Hin- und Rückrunde ausgetragen.
 Gruppe Ost (6 Mannschaften) wird in Forme einer einfachen Hin- und Rückrunde ausgetragen.

Play-Offs 

Die Play-Offs wurden in einem Best-of-Three Modus gespielt.

Im Halbfinale spielte das erstplatziert Team einer Gruppe auf das zweitplatzierte der Team der anderen Gruppe. Erstes Heimrecht hat das zweitplatzierte Team, zweites und drittes Heimrecht die andere Mannschaft.

Ergebnisse

Abschlusstabelle Gruppe West 

Triglav und die Spielgemeinschaft qualifizierten sich für die Play-Offs.

Abschlusstabelle Gruppe Ost 

KMH Budapest und die WE-V Flyers qualifizierten sich für die Play-Offs.

Play-Offs

Endergebnis

Österreichische Staatsmeisterschaft 

Der Staatsmeister wurde erwartungsgemäß zwischen Sabres Wien und Salzburg Eagles ausgespielt.

Im Kampf um den 3. Platz duellierten sich der EWHL Klub Neuberg Highlanders mit der DEBL Spielgemeinschaft Kitzbühel/Kufstein.

Endergebnis

DEBL 2

Teilnehmende Teams 

Nachdem sich der AHC Lakers Neumarkt aus der DEBL zurückzog und die SPG Kitzbühel/Kufstein den Sprung in die DEBL wagte, wurde das Starterfeld in der DEBL 2 durch HDK Maribor und DEC Dragons Klagenfurt wieder aufgefüllt.

Modus 

 Grunddurchgang: Gespielt wird eine einfach Hin- und Rückrunde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2015
Eishockeysaison 2015/16